Gatesville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Gatesville (Indiana)
 Gatesville (Kentucky)
 Gatesville (Mississippi)
 Gatesville (North Carolina)
 Gatesville (Texas)